Элисенваара:

 Элисенваара — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия.
 Элисенваара — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.